Юмашевский сельсовет — название двух сельсоветов в Башкортостане

 Юмашевский сельсовет (Баймакский район)
 Юмашевский сельсовет (Чекмагушевский район)